Nordbahnhof steht für folgende Bahnhöfe:

in Deutschland:
 Berlin Nordbahnhof (ehemals Stettiner Bahnhof)
 Berlin Nordbahnhof, früherer Name für Bahnhof Berlin Eberswalder Straße
 Bahnhof Braunschweig Nord
 Bahnhof Bochum Nord
 Bahnhof Ingolstadt Nord
 Bahnhof Krefeld Nord
 Mainz Nordbahnhof
 München Nord Rangierbahnhof
 Bahnhof Münster Zentrum Nord
 Bahnhof Nürnberg Nord
 Bahnhof Stuttgart Nord

 ehemaliger Bahnhof Kaiserslautern-Nord

in der Schweiz:
 Bahnhof Bischofszell-Nord, Bischofszell, Kanton Thurgau
 Bahnhof Bern Bümpliz Nord, Bümpliz
 Bahnhof Corcelles-Nord, Corcelles-près-Payerne, Kanton Waadt 
 Bahnhof Grenchen Nord, Nordbahnhofstrasse, Grenchen, Kanton Solothurn
 Bahnhof Kehrsatz Nord, Kehrsatz, Kanton Bern
 Bahnhof Pully-Nord, Pully, Kanton Waadt
 Bahnhof Sarnen Nord, Sarnen, Kanton Obwalden
 Bahnhof Vaulruz-Nord, Vaulruz, Kanton Freiburg

in anderen Ländern:
 Wien Nordbahnhof, Österreich
 Rangierbahnhof Antwerpen Noord, Belgien
 Bahnhof Bruxelles-Nord/Brussel-Noord, Belgien
 Rangierbahnhof Zhengzhou Bei, China
 Rangierbahnhof Mulhouse-Nord, Frankreich
 Paris Gare du Nord, Frankreich
 Bahnhof București Nord, Rumänien
 Bahnhof Giurgiu Nord, Rumänien
 Bahnhof Roșiorii Nord, Rumänien
 Bahnhof Suceava Nord, Rumänien
 Gara Timișoara Nord, Rumänien
 Königsberg Nordbahnhof, siehe Bahnhof Kaliningrad Sewerny, Russland

Nordbahnhof steht für:
 Nordbahnhof (Nürnberg), Stadtteil von Nürnberg
 Nordbahnhof (Stuttgart), Stadtteil von Stuttgart

Siehe auch:

 Gare du Nord
 Rangierbahnhof Nord